Мари́я Тере́за:
 Мария Тереза де Бурбон  (1791—1794) — дочь короля Карла IV и Марии Луизы Пармской.
 Мария Тереза, инфанта Испании (1882—1912) — вторая младшая дочь Альфонса XII, короля Испании и его второй жены Марии Кристины Австрийской.
 Мария Тереза, инфанта Португалии (1855—1944) — инфанта португальского королевского дома Браганса.
 Мария Тереза, эрцгерцогиня Австрийская (1862—1933) — член дома Габсбургов.
 Мария Тереза (великая герцогиня Люксембурга) (1956) — жена великого герцога Анри.
 Мария Тереза Бурбон-Пармская (1933—2020) — франко-испанский политический деятель и учёный, член династии Пармских Бурбонов.